Lehniger ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Lehniger (* 1979), deutscher Filmkomponist und Musikproduzent
 Robert Lehniger (* 1974), deutscher Regisseur und Videokünstler